– japońska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Trzykrotna mistrzyni świata w jeździe figurowej na lodzie seniorów z Göteborga (2008), Turynu (2010) i Saitamy (2014).

W listopadzie 2005 roku w zawodach Trophée Eric Bompard Cachemire, zaliczanych do prestiżowego cyklu Grand Prix, zajęła pierwsze miejsce, pokonując między innymi faworytkę – Amerykankę Sashę Cohen. Natomiast w finale seniorskiego Grand Prix, wygrała z Iriną Slutską. 

Wielką sensacją okazały się grudniowe Mistrzostwa Japonii 2005/2006, podczas których – jako pierwsza w historii kobieta – wykonała w programie dowolnym dwa potrójne axle – skoki bardzo trudne, dotychczas tylko kilka razy wykonane na zawodach przez kobiety.

Asada nie wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Turynie, ani na mistrzostwach świata (rok 2006), ze względu na zbyt młody wiek, wbrew zapowiedziom MKOl zwrócenia się do ISU o zrobienie wyjątku. Już rok później, mogąc wystąpić na MŚ zaprezentowała swój ogromny talent i umiejętności przed szeroką publicznością podczas Mistrzostw Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2007 w Tokio, gdzie we wspaniałym stylu wywalczyła srebrny medal. Mao Asada została mistrzynią świata w łyżwiarstwie figurowym w roku 2008, a rok później podczas mistrzostw świata w Los Angeles zajęła 4. miejsce.
Na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku wywalczyła srebrny medal. W trakcie igrzysk jako pierwsza w historii skoczyła trzy potrójne axle w jednych zawodach (jeden w programie krótkim i dwa w programie dowolnym).

Jej starsza siostra Mai, również jest wysoko notowaną łyżwiarką.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy łyżwiarze figurowi
Japońscy medaliści olimpijscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Ludzie urodzeni w Nagoi
Urodzeni w 1990